U58 ou U-58 peut faire référence à :
 Petit dodécaèdre étoilé tronqué (U58), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Hart (U58), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres